

Cinema
 The Crisis – film del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Crisis – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Crisis – film del 1913 diretto da W.J. Lincoln
 The Crisis – film del 1916 diretto da Colin Campbell

Televisione
 The Crisis – serie televisiva trasmessa dal 1963 al 1965

Altro
 The Crisis – periodico fondato da William Edward Burghardt Du Bois

Pagine correlate 
 Crisis